

Patronymes 
Tchoubarov (masculin ; ) ou Tchoubarova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Artiom Tchoubarov (1979-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe